Links Front (India)
 Links Front (Rusland)
 Links Front (Frankrijk)
 Links Front (Sri Lanka)